Иллюзионизм:
 Иллюзионизм  —  вид циркового искусства, который характеризуется использованием ловкости рук, трюков или специальной аппаратуры.
 Иллюзионизм (философия)  —  идеалистическое философское воззрение, по которому внешний мир является иллюзией, реально не существующим явлением.
 Иллюзионизм (искусство) —  (от  - обман, насмешка) имитация видимого мира в произведениях изобразительного искусства, создание впечатления реально существующих предметов и пространства.